Conrad Bodenstab oder Konrad Bodenstab ist der Name folgender Personen:

* Conrad Bodenstab (Amtsschreiber) (Konrad Bodenstab; Conradi Bodestabs; 1588–1657), fürstlich braunschweig-lüneburgischer Amtsschreiber und Diakon
 Conrad Bodenstab (Vogt) (Conradt Bodenstab; Stadtvogt in Münder; † nach 1672), Stadtvogt in Münder, erwähnt in Leibniz Schriften